Андре́й Оболе́нский:
 Оболенский, Андрей Васильевич (1824—1875) — российский князь, правовед.
 Оболенский, Андрей Михайлович (Дурной) — воевода московских князей Ивана III и Василия III.
 Оболенский, Андрей Никитич (Ноготь) — воевода московского князя Ивана III.
 Оболенский, Андрей Николаевич (род. 1957) — российский архитектор, член-корреспондент Российской академии художеств (2012). Сын архитектора Н. В. Оболенского.
 Оболенский, Андрей Петрович (1769—1852) — тайный советник, попечитель Московского учебного округа.
 Оболенский, Андрей Сергеевич (род. 1923) — предводитель Российского дворянского собрания.
 Оболенский, Андрей Филиппович (1789—1871) — профессор Александровского лицея.